Blue Record é o segundo álbum de estúdio da banda Baroness, lançado em 2009.

Faixas 
"Bullhead's Psalm" - 1:20
"The Sweetest Curse" - 4:31
"Jake Leg" - 4:23
"Steel That Sleeps the Eye" - 2:38
"Swollen and Halo" - 6:35
"Ogeechee Hymnal" - 2:36
"A Horse Called Golgotha" - 5:21
"O'er Hell and Hide" - 4:22
"War, Wisdom and Rhyme" - 4:26
"Blackpowder Orchard" - 1:01
"The Gnashing" - 4:18
"Bullhead's Lament" - 2:59

Integrantes 
 John Dyer Baizley - Vocal, guitarra e arte da capa
 Summer Welch - Baixo
 Brian Blickle - Guitarra
 Allen Blickle - Bateria

Álbuns de 2009
Álbuns de heavy metal
Álbuns de metal progressivo
Álbuns de Baroness